Rolf Dahlström kan avse:

 Rolf Dahlström (militär) (född 1946), överste av första graden
 Rolf Dahlström (politiker) (1927–1982), skolledare och kommunalpolitiker i Kiruna
 Rolf Dahlström (gallerist) (1927–1999), författare och gallerist
 Rolf Dahlström (författare) (född 1940), författare och illustratör